Die China Open 2015 waren ein Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball, das vom 28. Juni bis 5. Juli 2015 im Pudong Yuanshen Stadium in Shanghai stattfand.

Der Österreicher Albin Ouschan gewann das Turnier durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Kanadier John Morra. Titelverteidiger war der Taiwaner Chang Yu-Lung, der im Sechzehntelfinale gegen den Chinesen Li Hewen ausschied.

Bei den Damen gewann die Südkoreanerin Kim Ga-young das Finale gegen die Chinesin Fu Xiaofang mit 9:6. Zuvor hatte Kim im Halbfinale Titelverteidigerin Yu Han besiegt.

Modus 
Das Turnier wurde zunächst im Doppel-K.-o.-System ausgetragen, bis nur noch 32 Spieler (bei den Herren) beziehungsweise 16 Spielerinnen (bei den Damen) im Turnier waren. Diese ermittelten anschließend im K.-o.-System den Sieger beziehungsweise die Siegerin des Turners.

Finalrunde

Herren

Damen

Weblinks 
 China Open 2015 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 China Open 2015 bei azbilliards.com
 China Open 2015 bei sixpockets.de

2015
Poolbillardveranstaltung 2015